

Musica 
Homerun  – album dei Gotthard del 2001
Homerun  – singolo dei Gotthard del 2001 dall'omonimo album
Homerun  – album dei The Kelly Family del 2004
Home Run  – singolo di Misha B del 2012

Sport 
 Home run  – fuoricampo nel baseball